Sternbach:
 Edward Sternbach, polski aktor żydowskiego pochodzenia
 Leon Henryk Sternbach (1908, Opatija – 2005, Chapel Hill) – chemik i farmaceuta pochodzenia żydowskiego
 Leon Sternbach (1864, Drohobycz – 1940, KZ Sachsenhausen) – polski filolog klasyczny i bizantynista